Het Open Europees kampioenschap powerlifting 2017 is een door de European Powerlifting Federation (EPF) georganiseerd kampioenschap voor powerlifters. De 40e editie van het Europees kampioenschap vond plaats in de Spaanse stad Malaga van 8 tot 14 mei 2017.

Uitslagen

Heren

Dames 

Europees kampioenschap powerlifting
Sport in 2017
Málaga